Station Blankenberg (Meckl), een spoorwegstation in de Duitse plaats Blankenberg in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Station Blankenberg (Sieg), een S-Bahnstation in het stadsdeel Blankenberg van de Duitse plaats Hennef in de deelstaat Noordrijn-Westfalen